No Brasil, terra quilombola ou território quilombola é uma área territorial assegurada às comunidades quilombolas como direito, desde a Constituição de 1988 e implementado por meio de um processo de titulação de comunidades quilombolas no Brasil.

Lista 

Nota: Reserva Extrativista do Quilombo do Flexal - A Comunidade Quilombola Flexal (Maranhão) teve as terras transformadas em reserva extrativista, por meio do Decreto nº 536 de 20 de Maio de 1992. Assim, não consta na tabela de terras pois não é de propriedade dos quilombolas. A reserva extrativista é uma categoria de unidade de conservação, de domínio público com uso concedido às populações extrativistas tradicionais.